В Соединённых Штатах насчитывается 8 округов с названием Бентон ():
 округ Бентон — в штате Арканзас.
 округ Бентон — в штате Индиана.
 округ Бентон — в штате Айова.
 округ Бентон — в штате Миннесота.
 округ Бентон — в штате Миссисипи.
 округ Бентон — в штате Миссури.
 округ Бентон — в штате Орегон.
 округ Бентон — в штате Теннесси.
 округ Бентон — в штате Вашингтон.
 округ Эрнандо — в штате Флорида, носил название округ Бентон в период с 1844 по 1850 год.